Henri David peut désigner :

 Henri David (1857-1914), homme politique français ;
 Henri David puis Jardry puis Cornet (1884-1941), cycliste français ;
 Henri David (1911-1991), romancier français.

Voir aussi 

 Henri David de Thiais (vers 1805-1872), avocat et homme de lettres français